Anlagenummer bezeichnet:
 In der Verwaltung einen Büroartikel, siehe Anlagenummer (Verwaltung).
 In der Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Nummer zur Identifikation eines Anlageguts.
 Eine Telefonnummer innerhalb einer Telefonanlage.
 Bei der Deutschen Bahn die eindeutige Nummer eines Bauwerks (z. Bsp.: Eisenbahntunnel).